Жо-Вильфрид Тсонга победитель турнира.

Прошлогодний чемпион Рафаэль Надаль не защищал свой титул.

Общая информация 
Жо-Вильфрид Тсонга стал первым представителем Франции, победившим в мужских одиночных соревнованиях Rogers Cup.

Посев 
Первые восемь сеянных начинают турнир со второго раунда.

  Новак Джокович (Третий раунд)
  Роджер Федерер (Финал)
  Станислас Вавринка (Третий раунд)
  Томаш Бердых (Третий раунд)
  Давид Феррер (Четвертьфинал)
  Милош Раонич (Четвертьфинал)
  Григор Димитров (Полуфинал)
  Энди Маррей (Четвертьфинал)
  Кэй Нисикори ''(Отказ)

<li>  Джон Изнер (Первый раунд)
<li>  Эрнест Гулбис (Второй раунд)
<li>  Ришар Гаске (Отказ)
<li> ''' Жо-Вильфрид Тсонга (Титул)
<li>  Роберто Баутиста-Агут (Первый раунд)
<li>  Марин Чилич (Третий раунд)
<li>  Фабио Фоньини (Второй раунд)
<li>  Томми Робредо ''(Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификации 

Rogers Cup 2014